het Engelse woord voor een behandeling in een verslavingskliniek (zie ook Rehabilitatie)
 Rehab (Amy Winehouse), een single van Amy Winehouse uit 2007
 Rehab (Rihanna), een single van Rihanna uit 2008
 Rehab (2003), een Britse film uit 2003
 R3HAB, een Nederlandse dj